A Čížkov földrajzi never az alábbi csehországi településekre utalhat:

 Čížkov (Dél-plzeňi járás), község a Dél-plzeňi járásban
 Čížkov (Pelhřimovi járás), község a Pelhřimovi járásban

Lásd még 
 Čížkovice